БМК-130МЛ - буксирно-моторный катер 

Буксирно-моторный катер БМК-130МЛ предназначен для буксировки паромов при устройстве мостовых и паромных переправ, переноса моста на другой створ, забрасывания якорей, для разведки реки и выполнения различных задач при оборудовании и содержании переправ.

Катер входит в состав парка ПМП (ПМП-М).

Техническое описание 

На катере установлен двухтактный однорядный судовой двигатель ЯАЗ-204А-ср-2,5.

Технические характеристики
 максимальная осадка – 0,622 м;
 водоизмещение – 3,77 т;
 максимальная скорость – 19,5 км/ч;
 время спуска катера на воду – 3-4 мин;
 время подъёма катера из воды – 4-6 мин;
 экипаж – 2 чел;
 переправляемый десант – 18-20 человек.

Примечания

Ссылки 
 http://www.russianarms.ru/forum/index.php?topic=2995.0
 http://kargoteka.info/photo/13992

Средства моторизации переправ